Jara rizadapuede referirse a:
 el nombre común de la planta Cistus crispus; o 
 el nombre común de la planta Cistus × laxus.